

Natuurkunde
 elektrische weerstand (eigenschap): de eigenschap van stoffen en materialen die de doorgang van elektrische stroom bemoeilijkt
 inwendige weerstand van bijvoorbeeld een spanningsbron of spoel
 weerstand (component); een voorwerp dat dient om elektrische stroom beperkt door te laten
 mechanische weerstand (hindering van beweging):
 stromingsweerstand:
 luchtweerstand
 scheepsweerstand:
 golfweerstand
 viskeuze weerstand
 wrijvingsweerstand (hydrodynamica)
 drukweerstand
 rolweerstand
 wrijving
de weerstand als gewicht, bijvoorbeeld bij bodybuilding (zware gewichten als weerstand)
 thermische weerstand, de mate van geleiden van warmte door een stof.

Psychologie en geneeskunde
in de psychologie, psychotherapie en psychoanalyse zorgt weerstand ervoor dat bepaalde zaken uit het onderbewustzijn niet bewust kunnen worden beleefd (Freud)
aversie, een gevoel bij een persoon, entiteit of situatie
weerstand (medisch), de mate waarin iemand in staat is ziekten te weerstaan of te overwinnen

Verzet
 verzetsbeweging
 verzet (Tweede Wereldoorlog)